

Persone 
 Elisa Bonaparte Baciocchi (1777-1820) – duchessa di Massa e principessa di Carrara e granduchessa di Toscana.
 Elisa Napoleona Baciocchi (1806-1839) –  figlia della sorella di Napoleone Bonaparte, Elisa.
 Felice Baciocchi (1762-1841) – politico e generale francese di discendenza corso-genovese

Altro 
 Villa e parco Baciocchi – a Capannoli in provincia di Pisa.